Chris Campoli, född 9 juli 1984 i Mississauga, Ontario, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för HV71 i SHL.

Campoli valdes som 227:e spelare totalt av New York Islanders i NHL-draften 2004. Campoli har tidigare spelat för Chicago Blackhawks, Ottawa Senators, New York Islanders och Montreal Canadiens i NHL.

Den 23 oktober 2013 blev det klart att han värvats till HV71 för resten av säsongen.

Statistik

Klubbkarriär

Externa länkar
Chris Campoli - nhl.com

Födda 1984
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i New York Islanders
Spelare i Ottawa Senators
Spelare i Chicago Blackhawks
Spelare i Montreal Canadiens
Män
Levande personer
Idrottare från Mississauga
Spelare i Erie Otters
Spelare valda i NHL Entry Draft 2004
Spelare valda av New York Islanders i NHL Entry Draft